Still Sucks (стилизовано как STILLSUCKS; ) — шестой студийный альбом американской ню-метал-группы Limp Bizkit, выпущенный на лейбле Suretone Records 31 октября 2021 года. Новая песня «Dad Vibes» впервые прозвучала в конце выступления в Lollapalooza 2 августа 2021 года и официально выпущена как ведущий сингл с альбома 30 сентября 2021 года, ознаменовав их первый совершенно новый материал, выпущенный за семь лет.

1 ноября 2013 года группа выпустила третий сингл «Thieves», кавер-версию песни индастриал метал-группы Ministry. Четвёртый сингл «Endless Slaughter» был выпущен 1 августа 2014 года на их веб-сайте и для бесплатной загрузки. После многочисленных задержек, релиз альбома намечался на начало 2014 года. Группа официально покинула Cash Money Records 26 октября 2014 года, сказав об этом следующее: «Хотя нам было очень весело записывать песню „Ready to Go“ с Лилом Уэйном, мы решили, что лейбл идëт по другому творческому пути, но мы по-прежнему уважаем всех в Cash Money и с нетерпением ждём выпуск альбома Stampede of the Disco Elephants».

На протяжении нескольких лет альбом находился в длительной разработке, дата выхода была неизвестна. В июле 2017 года фронтмен группы Фред Дёрст заявил в Инстаграме, что альбом уже полтора года доступен на Soulseek. Однако гитарист Уэс Борланд сказал три месяца спустя, что Дёрст всё ещё работает над альбомом в одиночку. В ноябре 2018 года Борланд подтвердил, что группа начала работать над альбомом. Все четыре песни, которые были выпущены в качестве синглов в период с 2012 по 2014 год, не были включены в трек-лист альбома. Общая длительность Still Sucks составляет почти 32 минуты, что является самым коротким студийным альбомом, который когда-либо выпускала группа. По состоянию на ноябрь 2021 года, Still Sucks доступен только на цифровых платформах (Spotify, Apple Music и т.д.); по неизвестным причинам физические релизы не были доступны.

Предыстория 
После выпуска Gold Cobra в 2011 году и последующих туров, Limp Bizkit покинули свой давний лейбл Interscope Records в декабре того же года из-за творческих разногласий и плохих продаж альбома. 24 февраля Limp Bizkit подписали контракт с Cash Money Records и объявили о планах выпустить новый сингл «Ready to Go», шестой альбом и продолжение мини-альбома 2005 года The Unquestionable Truth (Part 1).

По состоянию на 2020 год альбом ещё не был выпущен, в декабре 2015 года ходили слухи, что Дёрст, возможно, не желал выпускать альбом, потому что не был доволен записями. В феврале 2016 года сайт Metal Injection сообщил, что группа всё ещё была в студии, записывая новый альбом.

Запись и композиция 

Группа начала работать над альбомом в 2012 году, когда они подписали контракт с Cash Money. Сингл «Ready to Go» был спродюсирован хип-хоп-продюсером . Дёрст тогда говорил Billboard, что он вносил последние штрихи в треке в марте 2013 года.

В положительном обзоре песни  говорилось: «Ready to Go» — это ощущение, что группа восстановилась спустя много времени. В то же время, это Limp Bizkit, который мир знает и любит по альбомам Significant Other и Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water.

Уэс Борланд объяснил название альбома: "[Это] просто из-за глупости. Мы видели где-то в витрине магазина слона с диско-шаром. Говорили: «Смотри, это диско-слон. Мы должны назвать наш альбом Stampede of Disco Elephants. Это был всего лишь 10-секундный разговор».

В интервью 2018 года с фронтменом Bring Me The Horizon Оливером Сайксом выяснилось, что он и Джордан Фиш (клавишник и продюсер группы вместе с Оливером) первоначально отправились в Лос-Анджелес, чтобы помочь записать альбом с Фредом годом ранее. Запись была, в конечном итоге, прервана. По словам Оли, Фред «не появлялся большую часть времени» и чувствовал, что ещё не готов записать альбом. Некоторые из риффов, записанных на сессиях, были включены в песню Bring Me The Horizon Wonderful Life из их альбома Amo 2019 года.

Релиз 
Альбом был впервые анонсирован в начале 2012 года, с намерением выпустить его к концу того же года. Альбом претерпел много задержек с момента его анонса в 2012 году, и к 2016 году альбом в длительной разработке. Во время интервью с подкастом «Someone Who Isn’t Me», которое состоялось в сентябре 2016 года, гитарист Уэс Борланд заявил, что не уверен в идеях Фреда Дёрста для альбома, хотя первоначально планировалось записать альбом в духе альбома Paul’s Boutique группы Beastie Boys, Борланд уточнил, что Дёрст работал «время от времени» над вокалом для альбома, но не был удовлетворён результатом. В то время как Борланд предпочёл бы «сделать что-нибудь и просто записать», метод Дёрста состоит в том, чтобы «продолжать работать над записью, пока он не доволен ею, даже если это займёт годы и годы», и выразил неуверенность относительно того, когда альбом будет выпущен. 21 июля 2017 года Дёрст заявил в интервью, что он тайно выпустил альбом через онлайн полтора года назад, но это «[работа фанатов], чтобы найти его». Тем не менее, Борланд сказал в октябре 2017 года, что ему неизвестно о статусе альбома, он записал «28 или 29 песен», над которыми Дёрст работал вдали от других участников, прежде чем Борланд должен был микшировать конечный продукт.

Продвижение 
Уэс Борланд заявил в 2013 году, что альбом будет готов к августу, и группа надеется, что дата релиза состоится в сентябре. Однако в июле 2013 года Дёрст заявил на мероприятии Reddit «Ask Me Anything», что альбом будет выпущен в первой половине 2014 года, но с тех пор альбом был отложен на неопределенный срок.

Первый официальный сингл альбома «Ready to Go» с участием Лила Уэйна был выпущен в марте 2013 года для бесплатного скачивания на limpbizkit.com, а 16 апреля — в качестве цифрового сингла в iTunes и Amazon. Видеоклип, снятый Дёрстом, был выпущен 22 июля. 20 августа 2013 года Limp Bizkit разместили на своей странице в Facebook, что в ближайшее время ожидается второй сингл. Вскоре было подтверждено, что он будет выпущен 1 ноября 2013 года. Вторым синглом оказался «Thieves»; кавер песни группы Ministry, группа исполняла её на Вудстоке в 1999 году и на многих своих концертах с 1997 года, но до сих пор не выпустили студийную версию. Месяц спустя, 11 декабря, ранее просочившийся трек «Lightz» был официально выпущен в качестве промосингла вместе с сопровождающим видеоклипом. Это было «подароком» от группы для своих поклонников.

Через официальный пост в Facebook 30 мая 2014 года был подтвержден следующий сингл «Endless Slaughter». Называя его первым «впечатлением» от их нового альбома, трек будет выпущен на кассетах только во время концертов, и группа поощряет потенциальных слушателей вкладывать деньги в «BOOM BOX для удовольствия от прослушивания». С тех пор сингл был выпущен для бесплатного скачивания на их веб-сайте и также на песню был снят видеоклип. Limp Bizkit отправились в европейское турне с 24 июня по 4 июля 2014 года, после чего пройдут 2 визита в США и, наконец, завершатся 16 ноября на втором ежегодном фестивале Knotfest в Макухари Мессе, Токио (Япония), где Limp Bizkit выступали вместе с основателями фестиваля, Slipknot, давними коллегами Korn и другими хэви-метал коллективами, такими как Lamb of God, Five Finger Death Punch, Trivium и In Flames.

Отзывы критиков 
Still Sucks получил в целом благоприятные отзывы от музыкальных критиков, средневзвешенная оценка на агрегаторе рецензий Metacritic — 73/100.

Loudwire назвал Still Sucks одним из лучших метал-альбомов 2021 года.

Список композиций

Участники записи 
Limp Bizkit

 Фред Дёрст — вокал
 Уэс Борланд — гитара
 Сэм Риверс — бас
 Джон Отто — барабаны
 DJ Lethal — семпл, программирование

производство

 Закк Червини — продюсер
 Detail — производство
 Шон Пейн — производство
 Уэс Борланд — дизайн обложки, художественное руководство, иллюстрация

Чарты

Примечания 
Комментарии

Источники

Альбомы Limp Bizkit
Альбомы рэп-рока США
Альбомы ню-метала
Альбомы альтернативного метала